Gilberto Angelucci (1967-), footballeur vénézuélien.
 Liborio Angelucci (1746-1811), homme politique italien.
 Mauro Angelucci (1961-), coureur cycliste italien.